Jean Achache, réalisateur, scénariste, producteur et écrivain français ;
 Mona Achache (née en 1981), réalisatrice, scénariste et actrice française.

Voir aussi 
 El Achache, autre nom de la commune de Souani, en Algérie